Unter der Bauart versteht man die Struktur und Entstehungsweise von technischen oder handwerklichen Objekten.

In manchen Fällen wird das Wort auch für die innere oder äußere Struktur von künstlerischen Erzeugnissen verwendet (beispielsweise in der Musik oder Bildhauerei), 
oder in der Zoologie bzw. Botanik für den „biologischen Bauplan“ von Tieren oder Pflanzen – etwa der Bauart des Skeletts. Solche Merkmale sind den Biologen eine wichtige Hilfe zur systematischen Gliederung der Lebewesen in Klassen, Familien und Arten.

Im technischen Sinn spricht man von der Bauart von Objekten z. B. bei:
 Maschinen (Aufbau, Stabilität, Antrieb (Motor), zugrundeliegende Patente usw.)
 Bauwerken (tragende Elemente, Statik, Baumaterialien, Anzahl und Höhe der Geschosse usw.); siehe auch Bauweise
 Infrastruktur – etwa Eisenbahngleise (Spurweite, Unterbau), Straßen oder Leitungen.
 Bauartbezeichnung von Triebfahrzeugen der Eisenbahn
 der Schweizer Begriff für Baureihe, siehe Bauartbezeichnungen der Schweizer Lokomotiven und Triebwagen

Die Unterscheidung verschiedener Bauarten von Erzeugnissen, die doch alle einem ähnlichen Verwendungszweck dienen sollen, kann durch viele Aspekte begründet sein:
 unterschiedliche Größe oder Leistung – zum Beispiel bei der Liste von Flugzeugtypen. 
 unterschiedliche Haltbarkeit oder Qualität – etwa bei Schuhen, wo sich Preise desselben Herstellers um mehr als das Zweifache unterscheiden (zu anderen Herstellern umso mehr).
 unterschiedliches Gewicht und Prestige – etwa bei PKW zwischen dem kleinsten und größten Typ von Fiat, Mercedes oder Mazda.
 kulturelle Unterschiede, z. B. bei der Lieferung von Musikinstrumenten in verschiedene Länder.

Techniktheorie